Caribou Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Caribou Island, Ontario, ö, 
 Caribou Island, Nunavut, ö,